Okręty US Navy o nazwie USS  "Sea Gull":
 Pierwszy "Sea Gull" (1818)  był parowcem rzecznym, który został zwodowany w 1818. Zakupiony w 1822, był drugim parowcem US Navy. Sprzedany w 1840.
 Drugi "Sea Gull" (1838) został zbudowany jako łódź pilota, zakupiony przez US Navy w lipcu 1838 i używany przez Ekspedycję Badawczą Wilkesa do celów badawczych.
 Trzeci "Sea Gull" (1902) był drewnianym jachtem zbudowanym w 1902 w firmie Greenport Yacht & Basin Co., który wszedł do służby w US Navy w 1917 i został zwrócony poprzedniemu właścicielowi 2 czerwca 1919.
 Czwarty "Sea Gull" (1910) był drewnianym jachtem zbudowanym przez firmę New York Yacht, Launch, & Engine Co., który został oficjalnie nabyty przez Marynarkę w 1917. Wycofany ze służby w US Navy w 1920.

Zobacz też 
USS "Seagull"

Bibliografia 

Sea Gull